Trois navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Springfield, en l'honneur de la ville de Springfield, dans l'Illinois :

l', un bateau à roues à aubes en service durant la guerre de Sécession ;
l', un bateau à vapeur en service de 1918 à 1919 ;
l',  un croiseur léger de classe Cleveland en service de 1944 à 1974, après avoir été converti en croiseur lance-missiles de classe Providence en 1957 ;
l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles en service depuis 1993.

Springfield